Hieronymus Laub kan syfta på flera personer:

 Hieronymus Laub (1684—1753), dansk läkare
 Hieronymus Laub (1771—1848), dansk präst